Józef Bohdan Zaleski (1802–1886) – poeta
 Józef Zaleski (1838–1899) – marszałek polny porucznik cesarskiej i królewskiej Armii
 Józef Zaleski, właśc. Józef Bolesław Piotrowski (1850–1915) – lekarz, pisarz
 Józef Zaleski (ur. 1875) – działacz niepodległościowy, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości (3 czerwca 1933)
 Józef Zaleski (Saryusz-Zaleski) (1889–1944) – działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości (16 września 1931), starosta powiatowy w Pszczynie, Lublińcu i Chojnicach
 Józef Zaleski (ur. 1894) – ślusarz, działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości (13 września 1933)
 Józef Zaleski (1895–1919) – porucznik artylerii Wojska Polskiego, pośmiertnie odznaczony Orderem Virtuti Militari

Przypisy